Monumento steht für:

 Monumento (Messe), zweijährliche Messe in Salzburg zu Denkmalpflege und Denkmalschutz
 Monumento (Plastik), auch Rumor de Límites IX, Stahlplastik des spanischen Bildhauers Eduardo Chillida

 ehemaliger Name des Dorfes Bidau Lecidere in Osttimor, heute ein Ortsteil der Stadt Dili

Siehe auch:

 Monument (Begriffsklärung)